Правительство Николая Азарова было сформировано 11 марта 2010 года после образования в Верховной раде Украины 6 созыва коалиции «Стабильность и реформы» (). 3 декабря 2012 года Кабинет министров во главе с Николаем Азаровым отправлен в отставку. Члены правительства продолжали исполнять свои обязанности до 24 декабря 2012 года, когда президент отдельными указами назначил новых и уволил старых министров.

Состав правительства

До 9 декабря 2010 года 
11 марта 2010 года за кандидатуру Николая Азарова на пост премьер-министра Украины проголосовало 242 депутата. На этом же заседании парламента он принял присягу.

За формирование состава кабинета министров, предложенного Николаем Азаровым проголосовало 240 депутатов. За кандидатуры министров обороны и иностранных дел, предложенные Виктором Януковичем проголосовало 239 депутатов.

На том же заседании за досрочное сложение депутатских полномочий новоназначенными членами правительства проголосовало 339 депутатов.

Данный состав правительства действовал до 9 декабря 2010 года.

Состав после 9 декабря 2010 года 
9 декабря 2010 года Президент Украины В. Ф. Янукович Указом № 1085/2010 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» утвердил новую структуру Кабинета министров Украины и в тот же день произвёл соответствующие кадровые изменения:

См. также 
 Второе правительство Николая Азарова
 Список правительств Украины
 Список премьер-министров Украины

Примечания 

Политика Украины
Президентство Виктора Януковича
Правительство Украины
Пётр Порошенко
Николай Азаров